Winterbottom peut désigner :
 Michael Winterbottom (1961-), cinéaste anglais ;
 Peter Winterbottom (1960-), rugbyman anglais ;
 Walter Winterbottom (1913-2002), joueur puis entraîneur anglais de football.